O Campeonato Catarinense de Futebol de 1980 foi campeonato de futebol de Santa Catarina. A competição foi organizada pela Federação Catarinense de Futebol e o campeão foi o Joinville Esporte Clube.

Primera Fase

Grupo 1

Grupo 2

Premiação 

Campeonato Catarinense de Futebol
1980 em Santa Catarina